Неверовское — название населённых пунктов в России:

 Неверовское — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Неверовское — деревня в Макушинском районе Курганской области.